Спрејг има више значења:
 Спрејг (Вашингтон)
 Спрејг (Небраска)